Maharlu (perz. مهارلو) se može odnositi na:
 Maharlu, jezero u južnoj iranskoj pokrajini Fars
 Maharlu (naselje), naselje uz istoimeno jezero
 Maharlu-Kuhne, naselje uz istoimeno jezero
 Kuh-e Maharlu, jedan od vrhova planine Kuh-e Gare